Rozciecha, Rozciechowie – polski ród szlachecki zamieszkujący niegdyś okolice dzisiejszego województwa Małopolskiego, w szczególności okolic Krakowa. Wzmianki o nim pochodzą najwcześniej z końca XV wieku.

Polskie rody szlacheckie